Phönix Stahlwerke steht für:

* Phönix-Stahlwerke Joh. E. Bleckmann, Mürzzuschlag, siehe Schoeller-Bleckmann Stahlwerke
 Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb, Eschweiler, ab 1921 Düsseldorf